YCF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cortes Bay (Canada)